Spaulding kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Spaulding (Illinois)
Spaulding (Oklahoma)